

Toponímia

Alemanya 
 Altdorf bei Nürnberg (Altdorf prop de Nuremberg, Francònia, Baviera)
 Altdorf, Districte de Landshut, Baixa Baviera
 Altdorf, Districte de Böblingen, Baden-Württemberg
 Altdorf, Districte d'Esslingen, Baden-Württemberg
 Altdorf, Renània-Palatinat
 Altdorf era l'antic nom de la ciutat de Weingarten (districte de Ravensburg, Baden-Württemberg) (reanomenada així el 1865).
 L'Abadia de Weingarten a vegades també és anomenada Abadia d'Altdorf
 Alguns membres de l'Antiga Casa de Welf reben el títol de comtes d'Altdorf

Suïssa 
 Altdorf (Capital del cantó d'Uri, Suïssa)
 Altdorf (Schaffhausen) (Cantó de Schaffhausen, Suïssa)
 Altdorf també és l'antic nom que apareix pel poble de Bassecourt (Jura)

França 
 Nom en alemany o alsacià dAltorf (dept. Baix Rin)

Estats Units d'Amèrica 
 Altdorf, Wisconsin

Altres 
 Universitat d'Altdorf (universitat que va existir a Altdorf (Nuremberg) de 1578 a 1809.